Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1926 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 2 au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Suzanne Lenglen bat Mary Kendall Browne en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Joan Fry et Cornelia Bouman.

La championne des États-Unis Helen Wills, principale adversaire de Suzanne Lenglen, est contrainte de se retirer avant son deuxième tour, souffrant d'une appendicite.

Parcours

Résultats

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1926
France Simple dames
Sport en France en 1926
Juin 1926